Kortenaer steht für:

 HNLMS Kortenaer, einen Zerstörer der Königlich Niederländischen Marine
 Kortenaer-Klasse, eine Klasse von Fregatten der Königlich Niederländischen Marine

Kortenaer ist der Familienname folgender Personen:

 Egbert Kortenaer (1604–1665), Admiral der niederländischen Republik der Sieben Vereinigten Provinzen